Piątek (ang. Friday) – film z 1995 roku
 Friday – ścieżka dźwiękowa z filmu Piątek
 Friday – album Christine Milton
 Friday – singel Daniela Bedingfielda
 Friday – singel Rebecki Black
 Friday – singel Ritona i Nightcrawlers